Abbott Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Park (Illinois), Vorort von Chicago in Lake County

Abbott Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Park (Alabama), Macon County
 Abbott Park (Colorado), Arapahoe County
 Abbott Park (Massachusetts), Essex County
 Abbott Park (Nebraska), Hall County
 Abbott Park (North Carolina), Mecklenburg County
 Abbott Park (Rhode Island), Providence County
 Abbott Park (Texas), Dallas County